Никола́й Никола́евич Кулико́в (—) — русский  и , писавший, в основном, под псевдонимом Н. Николаев.

Биография 
Родился в Санкт-Петербурге в театральной семье; его отец, Николай Иванович Куликов был актёром и драматическим писателем.

Учился в 3-й Петербургской гимназии; уже с 5-го класса гимназии был вынужден подрабатывать, давая уроки. По окончании в 1861 году гимназии поступил в Санкт-Петербургский университет, но из-за возникших в нём студенческих беспорядков тут же отдал документы в Московский университет — учился на историко-филологическом факультете. В студенческие годы женился и содержал семью постоянными частными уроками: «С удовольствием вспоминаю, что в это время от меня получили первые начатки грамоты и арифметики сыновья наших даровитейших писателей: Н. А. Майков (впоследствии директор Петербургского ремесленного училища Цесаревича Николая) и П. А. Писемский».

После окончания в 1865 году университета со званием действительного студента преподавал греческий язык в Шавельской гимназии Ковенской губернии (ныне Шяуляй), где из педагогов, офицеров и членов их семей он создал театральную труппу, дававшую благотворительный концерты. Через два года по его просьбе был переведён преподавателем латинского языка в Тверскую гимназию; в Твери он также наряду с преподаванием ставил спектакли. В 1870 году «был уволен по третьему пункту». Куликов вспоминал: «… я остался без всяких средств жизни, с женой, тремя детьми и с приемышем, братом моего покойного товарища»; он попытался получить объяснение у министра народного просвещения, но не был даже принят им.

Куликову удалось получить место преподавателя в другом ведомстве — военно-учебных заведений; он стал преподавать в 1-м военном Павловском училище (1870—1873), а затем — в Николаевском инженерном училище (1873—1881). Также в 1871—1872 гг. он преподавал в Мариинском институте.

В 1881—1883 годах он был директором Тульской мужской гимназии. В августе 1883 года он был зачислен на службу в канцелярию по учреждениям императрицы Марии.

С первых лет преподавательской деятельности Н. Н. Куликов писал рецензии на учебники, а затем написал и издал собственные учебники латинского языка (Курс 1 класса. — Тверь, 1869 и Курс 2 класса. — Москва, 1870). После ухода из тульской гимназии он написал ряд пьес под псевдонимами Н. Николаев и Орлов, из которых многие пользовались успехом на столичных и провинциальных сценах: «Денежки», «Особое поручение», «Тетенька», «Тайна», «Честные намерения» и другие.

Умер в Санкт-Петербурге. Похоронен на Митрофаньевском кладбище, рядом со своим отцом.

Примечания

Литература 
 Андреева С. Э. Куликов Николай Николаевич, педагог и драматург // Исследования по классической филологии и истории антиковедения. Вып. 9. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2014. — 431 с. — С. 387—402.
 
 Вересаев В. В. Воспоминания.

Ссылки 
 Куликов Н. Н. Александр Васильевич Головнин, в его заботах о религиозно-нравственном просвещении в родовом селе Гулынки Пронского уезда, Рязанской губ. — СПб.: тип. Балашева, 1889. — 65 с.

Похороненные на Митрофаниевском кладбище
Драматурги России
Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели Шавельской гимназии
Преподаватели Тверской гимназии
Преподаватели Павловского военного училища
Преподаватели Николаевского инженерного училища
Преподаватели Санкт-Петербургского Мариинского института